Schneekogel ist der Name folgender Berge:

 Schneekogel (Mürzsteger Alpen) , Berg bei der Tonion, Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Schneekogel (Zeller Staritzen) , Berg im Zeller Staritzen, Hochschwabgruppe, Steiermark
 Schneekogel (Höllengebirge) , Berg am Südabfall des Höllengebirges, Oberösterreich
 Schneekogel (Ybbstaler Alpen) , Berg in den Ybbstaler Alpen, Niederösterreich
 Schneekogel (Scheibbs) , Berg westlich von Scheibbs, Niederösterreich